Miejscowości w USA:
 Stacyville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Stacyville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
Gminy w USA:
 Stacyville (ang. Stacyville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell
 Stacyville (ang. Stacyville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot